Web profunda, aquelles parts d'internet que no poden ser indexades pels motors de cerca tradicionals
 Web profunda (pel·lícula), un documental de 2015 dirigit per Alex Winter sobre el tancament del mercat negre en línia Silk Road i la detenció i judici del seu suposat fundador Ross William Ulbricht

Vegeu també 
 Darknet, un xarxa virtual privada on els usuaris connecten amb altres usuaris en els que hi confien.
 Web fosc, la part de la xarxa mundial construïda sobre darknets